Der Chiangrai United Football Club (Thai: สโมสรฟุตบอล เชียงราย ยูไนเต็ด), auch Leo Chiangrai United oder nur Chiangrai United, ist ein thailändischer Fußballverein aus der Provinz Chiangrai. Der Verein spielt in der Thai League, der höchsten Spielklasse Thailands.

Vereinsgeschichte 
Chiangrai United wurde 2009 gegründet und startete in der dritten Liga des Landes, der Thai Division 2. Dort wurde man direkt Meister und stieg in die zweite Liga, der Thai Division 1, auf. In der Saison 2010 belegte man den dritten Rang in der Liga, welches zum Aufstieg in die höchste Spielklasse, der Thai Premier League, berechtigte. Nach mehreren Jahren im Mittelfeld der Liga ging der Verein im Jahr 2016 einen Sponsorendeal mit der JARKEN Group ein mit dem Ziel, die Marke Chiangrai in der Liga und in der Region zu etablieren. So konnte sich der Verein einige teure Spieler kaufen, u. a. den thailändischen Nationalspieler Tanaboon Kesarat sowie die Brasilianer Henrique Andrade Silva, Felipe Azevedo und Vander Luiz. Prompt gewann man 2017 und 2018 den Thai FA Cup sowie 2018 den Thai League Cup. Außerdem gewann man 2018 den Champions Cup. 2017 schloss man die Tabelle mit einem vierten Platz ab. 2018 wurde man fünfter. 2019 wurde Chiangrai United thailändischer Fußballmeister. Im April 2021 stand man wieder im Endspiel des FA Cup. Im Thammasat Stadium besiegte man den Erstligisten Chonburi FC im Elfmeterschießen.

Vereinserfolge 
 Regional League Division 2: 2009 

 Thai League: 2019

 FA Cup (Thailand): 2017, 2018, 2020/21

 Thailand Champions Cup: 2018, 2020

 Thai League Cup
 Sieger: 2018
 Finalist: 2017

Stadion 

Der Verein trägt seine Heimspiele im Singha Stadium aus, welches in Chiang Rai, nahe dem  Mae Fah Luang International Airport liegt. Der Stadion hat eine Kapazität von 11.354 Plätzen und ist ein reines Fußballstadion. Eigentümer des Stadions ist Chiangrai United.

Spielstätten

Spieler  
Stand: 26. Januar 2023

Ehemalige Spieler

Trainer

Beste Torschützen seit 2009

Chiangrai United U23

Saisonplatzierung

Beste Torjäger ab 2017

Saisonplatzierung

Liga / Pokal

Pokal - International

Sponsoren

Zuschauerzahlen seit 2011

Weblinks 
 Offizielle Webseite des Vereins
 Chiangrai United in der Datenbank von thaileague.co.th
 
 
 
 Chiangrai United in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Chiangrai United bei facebook.com

Einzelnachweise / Erläuterungen 

Thailändischer Fußballverein
Sport (Chiang Rai)
Gegründet 2009